Jean-Paul Coulon, né le  à Paris ( arrondissement) et mort le  dans le  arrondissement de la même ville est un homme politique, magistrat et avocat français.

Biographie 
Il a été premier président de la Cour d'appel d'Orléans puis président de chambre à la Cour d'appel de Paris. Héritier d'une dynastie républicaine, il est le fils aîné de Georges Coulon, vice-président du conseil d'État de 1898 à 1912, et le petit fils d'Eugène Pelletan et d'Eugène Scribe. Il eut quatre enfants, dont le peintre Jean-Michel Coulon, et fut le beau-père du peintre Olivier Debré, frère de Michel Debré. Il a été conseiller municipal de Saint-Georges-de-Didonne où sa famille a toujours une maison et conseiller général du canton de Saujon en Charente-Inférieure.

Pour approfondir

Bibliographie 
 Paul Baquiast: Une dynastie de la bourgeoisie républicaine, les Pelletan (L'Harmattan, 1996)

Liens externes

Notes et références 

Naissance en août 1881
Décès en juin 1963
Avocat français du XXe siècle
Premier président de la cour d'appel d'Orléans
Magistrat français du XXe siècle
Conseiller général de la Charente-Maritime
Décès à 81 ans